Удалённая диагностика — диагностика симптома или проблемы на расстоянии. Вместо того, чтобы объект находился в одном месте с человеком или системой, выполняющими диагностику, при дистанционной диагностике субъекты могут быть разделены физическим расстоянием (например, Земля — Луна). Важная информация передается через проводные или беспроводные каналы связи.

Общепринятым определением удалённой диагностики является:
«Повышение надежность жизненно важных или капиталоемких установок и снизить затраты на обслуживание, избегая незапланированного обслуживания, путем дистанционного мониторинга состояния системы».

Элементы процесса для удаленной диагностики 
 Удаленно контролировать параметры жизненно важной системы
 Анализ данных для выявления тенденций
 Сравнение с известными или ожидаемыми данными поведения
 После обнаруженного снижения производительности прогнозирование момента сбоя с помощью экстраполяции
 Заказ деталей и/или план технического обслуживания, которые должны быть выполнены, когда это действительно необходимо

Причины использования 
 Ограничение количества персонала до минимума (капсулы Джемини и Аполлона: слишком маленькие, чтобы вместить всех техников)
 Ограничение рабочей нагрузки на персонал
 Ограничение рисков (воздействие опасных сред)
 Центральная экспертиза (локальное решение небольших проблем, удалённое/централизованное решение сложных проблем экспертами)
 Сокращение времени на дорогу

Удаленная диагностика и обслуживание 
Удаленная диагностика и обслуживание относятся как к диагностике неисправностей, так и к выполнению корректирующих (обслуживающих) действий, таких как изменение настроек для улучшения производительности или предотвращения проблем. Растущая глобализация и все более усложняющиеся механизмы и программное обеспечение также порождают желание удаленного инжиниринга, поэтому поездки на растущие расстояния опытного и дорогого инженерного персонала лучше ограничить.

Примечания 

Техническая диагностика